Кийи́ ():

 Кийи — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Кийи — коммуна во Франции, в департаменте Атлантическая Луара.
 Кийи — бывшая коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.